BXM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Batom (Indonesia)
 bxm – codice ISO 639-3 della lingua buriata della Mongolia